Хо́ртицька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь острова Хортиця.

 Хортицька вулиця — вулиця у місті Київ.
 Хортицька вулиця — вулиця у місті Кременчук.
 Хортицька вулиця — вулиця у місті Львів.
 Хортицька вулиця — вулиця у місті Чернівці.

Вулиці